Skalweit ist der Familienname folgender Personen:

 August Skalweit (1879–1960), deutscher Agrarökonom
 Bruno Skalweit (1867–1926), deutscher Landwirt, Hochschullehrer in Königsberg
 Hans Skalweit (1925–1933), deutscher Landrat im Kreis Südtondern
 Johannes Skalweit (1844–1887), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Julius Skalweit (1841–1891), deutscher Architekt und Baubeamter
 Stephan Skalweit (1914–2003), deutscher Historiker